IL Sørfjell é um clube esportivo da Noruega fundado em 10 de abril de 1916. Sua sede fica em Eydehavn.

Tem seções de futebol, atletismo, handebol, hóquei no gelo, hóquei sobre piso e voleibol de praia.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1916
Sørfjell